Zeyer může znamenat: 

 Jan Zeyer (1847–1903), český architekt a stavitel
 Jan Angelo Zeyer (1878–1945), český malíř a grafik, syn Jana Zeyera, synovec Julia Zeyera
 Julius Zeyer (1841–1901), český spisovatel a epický básník, bratr Jana Zeyera